

Кадирово — присілок, Білокатайський район, Башкортостан
 Кадирово — присілок, Дуванський район, Башкортостан
 Кадирово — село, Ілішевський район, Башкортостан
 Кадирово — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан